Варсонофий (Лебедев)

 Варсонофий (Лебедев, Валентин Мефодиевич) (1873—1912) — архимандрит, миссионер, настоятель Казанского Спасо-Преображенского миссионерского монастыря.
 Варсонофий (Лебедев, Василий Павлович) (1871—1918) — епископ Кирилловский, викарий Новгородской епархии, священномученик.